Plavec může být:

 osoba nebo živočich provozující plavání
 osoba provozující plavení dřeva, voroplavec
 starší synonymum pro Kumána

příjmení
 Gabrijel Plavec (Plautzius) – slovinský hudební skladatel
 Gustáv Plavec – slovenský evangelický farář, spisovatel a publicista
 Jaroslav Plavec (1914–1985) – český truhlář, dělník a voják
 Josef Plavec – český hudební teoretik a skladatel
 Michal Plavec (* 1973) – novinář, publicista, regionální historik (vojenské dějiny, dějiny letectví), kurátor leteckých sbírek Národního technického muzea v Praze
 Miroslav Plavec – česko-americký astronom
 6076 Plavec – planetka pojmenovaná na počest Miroslava Plavce
 Petr Plavec – český spisovatel

Související články 
 Plavci – hudební skupina
 Plaveč – více obcí

Externí odkazy